Гран-при Монако 2003 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 1 июня 2003 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Kimi Raikkonen 1:14,545

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако